Sezon 2009–10 to pięćdziesiąty czwarty sezon Eredivisie od czasu ich ustanowienia w 1955 roku.  jest obrońcą tytułu mistrzowskiego. W rozgrywkach uczestniczy 18 drużyn, z czego 16 grało w rozgrywkach w poprzednim sezonie a dwie awansowały z niższego poziomu ligowego. Były to,  mistrz Eerste divisie, oraz zwycięzca baraży RKC Waalwijk. Mistrzem kraju została drużyna , natomiast zespół Ajaxu pobił swój własny rekord strzelając 106 bramek w sezonie (poprzedni rekord to 104 bramki w sezonie 1971/72).

Sezon rozpoczął się 31 lipca 2009 a zakończył 2 maja 2010.

Uczestniczące drużyny

Tabela

Wyniki

Strzelcy bramek

Rozgrywki barażowe

O udział w zawodach UEFA 
W barażach uczestniczą drużyny które zajęły miejsca od 6 do 9. Walka odbywa się o jedno miejsce w rozgrywkach Ligi Europy UEFA.

Półfinały 

|}

Finał 

|}

Drużyna FC Utrecht zakwalifikowała się do II rundy Ligi Europy UEFA

Baraże o miejsce w lidze 
Drużyny z miejsc 16 i 17 uczestniczą wraz z drużynami z Eerste divisie w barażach o dwa miejsca w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Runda 1 

|}

Runda 2 

|}

Runda 3 

|}

Willem II oraz Excelsior zagrają w kolejnej edycji Eredivisie 2010/2011.

Przypisy 

2010 w piłce nożnej
2009 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Holandii
2009 w Holandii
2010 w Holandii